Чжиюа́нь () — девіз правління імператорів Китаю.

Чжиюань (1264 — 1294)
Чжиюань (1335 — 1340)

Китайські девізи правління